Преброяването на населението в Турция през 1965 година се провежда от Статистическия институт на Турция на 24 октомври.

Резултати

Езици

Вилаети

Численост 
Численост на населението по майчин език, по вилаети (подредени по азбучен ред):

Дял 

Дял на населението по майчин език, по вилаети (в %, подредени по азбучен ред):

Вероизповедания 
Численост и дял на жителите по вероизповедание:

Вижте също 
 Население на Турция

Източници 

Преброявания на населението в Турция
1965 година